Sperone – parte dello stivale dei cavalieri
 Sperone – parte anteriore sommersa dello scafo di una nave utilizzata per attaccare navi nemiche
 Sperone - fortificazione ad angolo saliente, che viene eretta o al centro delle cortine murarie, o davanti alle porte, per difenderle
 Sperone – parte del calice del fiore contenente il nettare
 Sperone – stemma araldico che simboleggia cavalleria, nobiltà e virtù
 Sperone – parte anatomica di alcuni animali
 Forte Sperone – uno dei forti di Genova
 Monte Sperone (P 01) – pattugliatore multiruolo del Servizio navale della Guardia di Finanza
 Pietra sperone – materiale usato in edilizia

Geografia

Italia
 Sperone – comune in provincia di Avellino
 Sperone – frazione di Custonaci in provincia di Trapani
 Sperone – frazione di Gioia dei Marsi in provincia dell'Aquila
 Sperone – frazione di Messina
 Sperone – frazione di Pistoia
 Sperone – quartiere di Palermo

Persone
 Mario Sperone – calciatore, allenatore e dirigente sportivo italiano

Pagine correlate 
 Speroni